Russ Freeman (1926-2002) est un pianiste et compositeur américain de jazz.
 Russ Freeman (1960-) est un guitariste américain de jazz.